Sezony Rangers F.C. - wykaz wszystkich sezonów w historii Rangers, począwszy od rozgrywek w latach 1874/1875. Uwzględnione zostały jedynie wyniki osiągane przez klub w oficjalnych zawodach krajowych i międzynarodowych, za wyłączeniem rezultatów zanotowanych w Pucharze Anglii, w którym "The Gers" gościnnie występowali w sezonach 1885/1886 i 1886/1887, a także nazwiska najlepszych najlepszych strzelców w poszczególnych latach.

Rangers zostali założeni wiosną 1872 roku, a oficjalne pierwsze zebranie ich przedstawicieli miało miejsce rok później, w związku z czym klub był uprawniony do wzięcia udziału w premierowych rozgrywkach Pucharu Szkocji w sezonie 1873/1874. W wyniku opóźnienia związanego ze zgłoszeniem "The Gers" na debiut musieli oni jednak poczekać dwanaście miesięcy i to rok 1874 był początkiem zmagań w licencjonowanych zawodach piłkarskich.

Nieprzerwanie do sezonu 2011/2012 Rangers występowali w najwyższej klasie rozgrywkowej w Szkocji. W lutym 2012 roku do klubu wprowadzony został zarząd komisaryczny, a w czerwcu przesądzona została likwidacja spółki dotychczas kontrolującej klub. Powołanie na jej miejsce nowych struktur zarządczych wiązało się z koniecznością aplikowania o miejsce w ekstraklasie. W lipcu wniosek ten został odrzucony przez przedstawicieli Scottish Premier League, a w tym samym miesiącu "The Gers" przyjęto w szeregi Scottish Football League, umieszczając klub w Third Division - czwartej lidze.

Objaśnienia: M - mecze, Zw - zwycięstwa, Re - remisy, Po - porażki, Br+ - bramki strzelone, Br- - bramki stracone, Pkt - punkty, Poz. - pozycja  W - wygrana, F - finał, 1/2 - półfinał, 1/4 - ćwierćfinał, 1/8 - jedna ósma finału, R - runda, RK - runda kwalifikacyjna, FG - faza grupowa  † - decyzją władz Scottish Premier League odjęte zostało 10 punktów z powodu wprowadzenia do klubu zarządu komisarycznego

Przypisy

Zobacz też 
 Kryzys finansowy Rangers F.C.

Linki zewnętrzne 
 Soccerbase.com
 Statto.com

Rangers F.C.